ФК Уолсол () е английски футболен отбор от град Уолсол. Създаден е през 1888 г. под името Уолсол Таун Суифтс след обединението на ФК Уолсол Таун и ФК Уолсол Суифтс.

История 
През 1892 г. отборът става един от съоснователите на Втора английска дивизия. В историята си никога не е играл в най-високия ешелон на английския футбол, а най-големият успех е шестото място във Втора дивизия през 1899 г. Забележителни постижения са победите над именити отбори във ФА Къп и Купата на лигата - Арсенал (1933), Манчестър Юнайтед (1975), Нюкасъл Юнайтед (1975), Лестър Сити (1978) и отново Арсенал (1984, когато е достигнат полуфинал за Купата на лигата).

Успехи 
 Карлинг Къп
 Полуфиналист: 1984
 Втора английска дивизия
 Вицешампион: 1999
 Трета английска дивизия
 Вицешампион: 1961, 1995
 Четвърта английска дивизия
 Шампион: 1960
 Вицешампион: 1980
 Английска втора футболна лига
 Шампион: 2007

Настоящ състав (2009/2010)

Известни футболисти 
  Алан Бъкли
  Алесан Н'Дур
  Вив Андерсън
  Даниел Фокс
  Дарън Брадли
  Дарън Рак
  Дейвид Кели
  Деон Бъртън
  Джеймс Уокър
  Джино Падула
  Дийн Кийтс
  Едриса Сонко
  Жозе Жуниор
  Иън Роупър
  Кайл Лайтборн
  Крис Марш
  Марко Райх
  Матю Фрайът
   Мики Евънс
  Михалис Влахос
  Пол Макшейн
  Пол Мърсън
  Роберто Мартинес
  Роже Боли
  Рони Екелунд
  Сигор Араналде
  Скот Дан
  Стийв Корика
  Стийв Стонтън

Източници 

 

Уолсол, ФК